Большеверейское сельское поселение — сельское поселение в Рамонском районе Воронежской области.

Административный центр — село Большая Верейка, расположено в 48 км от рабочего посёлка Рамонь.

География 
Муниципальное образование расположено в северо-западной части района, на правобережье Дона. Граничит на севере — с Ломовским сельскими поселением, на востоке — с Липецкой областью и Скляевьским сельским поселением, на юге — с Чистоплянским сельским поселением, на западе — с Сомовским и Павловским сельскими поселениями.

Населённые пункты 
В состав поселения входят:
 село Большая Верейка,
 посёлок Архангельское,
 село Каверье,
 посёлок Пчельное.

Экономика 
На территории Большеверейского сельского поселения расположены следующие предприятия, организации и учреждения: КФХ «Черноземье»; ООО «Большая Верейка»; ООО «Виктория»; КФХ «Салимат»; КФХ «Тухум»; КФХ «Созвездие»; КФХ ИП «Воронцов В.Г»; КФХ «Добрая Надежда»; КФХ ИП Голышев.

Сельское хозяйство так же является одной из отраслей экономики Большеверейского сельского поселения.

Социальная сфера

Образование 
На территории Большеверейского сельского поселения в селе Большая Верейка функционирует общеобразовательная школа емкостью 300 человек, которую посещают 58 детей. Дошкольные детские учреждения и детские внешкольные учреждения на территории поселения отсутствуют.

Здравоохранение 
На территории Большеверейского сельского поселения располагается аптека, а в селе Большая Верейка находится фельдшерско-акушерский пункт.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Рамонского района
Сельские поселения Воронежской области